Интернет2 () — некоммерческий консорциум из 500 американских университетов и корпораций, создающий передовые сетевые приложения и технологии, чтобы ускорить появление «Интернета будущего». Консорциум активно сотрудничает с правительственными организациями и ведущими частными компаниями компьютерной индустрии. Консорциум также поддерживает собственную экспериментальную высокоскоростную сеть Абилин (). Когда говорят «Интернет2», то зачастую подразумевают именно сеть Абилин, а не сам консорциум.

Отличительные особенности «Интернет2» — использование протокола передачи данных IPv6 и средств multicast (широковещательной передачи данных нескольким абонентам одновременно), поддержка QoS (средства обеспечения приоритетного качества в передаче видео- и голосовой информации), а также использование высокоскоростных  10, а позже и 100 Гбит/с магистральных каналов.

История 
1996
 Избран первый руководитель проекта «Интернет2». Им стал Майкл М. Робертс ().
 К проекту присоединилось 34 университета.
1997
 В проекте 123 университета и 6 корпораций.
 Первая встреча членов объединения в Бернингеме, Калифорния.
 Создание консорциума.
 Канада становится первым зарубежным партнером
 Cisco становится первым корпоративным партнером
1998
 В проекте 123 университета, 30 корпораций и 22 независимых члена.
 Сеть Интернет2 представлена в Белом Доме
 Первый день Интернет2
1999
 В проекте 168 университетов, 54 корпораций и 27 независимых членов.
 NCNI предоставляет технологическую поддержку Интернет2
2000
 В проекте 182 университета, 54 корпораций и 22 независимых члена.
 Поставлен первый рекорд скорости 831 Мбит\сек
 Берет начало программа SEGP
2001
 В проекте 188 университетов, 74 корпорации и 42 независимых члена.
 Молли Корбет Броад () становится президентом консорциума.
 Начинается работа над Ipv6
2002
 В проекте 197 университетов, 60 корпораций и 42 независимых члена.
 Запуск проекта Internet2 Detective.
 Запуск проекта OpenSAML
 Первый рекорд скорости с помощью IPv6 39.81 ТБ\сек.(?)
2003
 В проекте 203 университета, 64 корпорации и 40 независимых членов.
 Побит рекорд скорости 1 ТБ\ч(?)
 Реализовано OWAMP 1.0
 Реализовано Shibboleth 1.0
2004
 В проекте 205 университетов, 77 корпораций и 45 независимых членов.
 Завершено обновление сети.
 Ларри Фалкнер () становится президентом консорциума.
2005
 В проекте 205 университетов, 72 корпорации и 44 независимых члена.
 Реализовано InCommon Federation
2006
 Реализовано WaveCo Service
 Реализовано Signet and Grouper

Цели консорциума 
 Создать самую совершенную сеть для американских исследовательских сообществ
 Разработать революционные интернет-приложения
 Обеспечить быстрое распространение новых сетевых служб и приложений для широких кругов пользователей Интернета

Основные рабочие группы и проекты консорциума 
 Протокол IPv6 (IPv6 Working Group)
 Связь один-со-многими (Multicast Working Group)
 Качество сервиса (Quality of Service Special Interest Group, QoS)
 Связующее программное обеспечение (Middleware Initiative)
 K20 (K20 Initiative)
 Производительность из-конца-в-конец (End-to-End Performance Initiative, E2Epi)
 Гибридная оптическая и пакетная инфраструктура (Hybrid Optical and Packet Infrastructure, HOPI)
 Горожане Internet2 (The Internet2 Commons)
 Распределённое хранилище (Distributed Storage Initiative, DSI)
 Цифровое видео (Digital Video Initiative, DVI)
 Голос по протоколу IP (Voice over IP Working Group)

См. также 
 Интернет
 Абилин
 NSFNet
 GEANT
 GLORIAD

Ссылки 
 Официальный сайт консорциума Internet2
 Полный список рабочих групп и инициатив консорциума
 Список сторонних проектов, в которые вовлечён консорциум
 Список университетов-членов консорциума
 Internetnews.com: Scientists Set Internet2 Speed Record
 Internet2 FAQs, from Qwest
 Internet2 Talk:The Development of the Internet, Implications for our Future, by Douglas E Van Houweling PhD, President and CEO of Internet2, Feb 4th, 2009 at the University of California Santa Cruz, Santa Cruz, California USA

Интернет-организации
История Интернета